Vai e vem pode referir-se a:

 Vai e Vem (filme), de João César Monteiro
 Vai e Vem (programa de televisão), apresentado por Preta Gil
 Vai e Vem (Portimão), circuito urbano

Desambiguação